Юзеф Слонецький (11 серпня 1899 — † 1 жовтня 1970) — польський футболіст
 Феофілакт Слонецький  (1738 або 1744 — 13 серпня 1827) — церковний та просвітницький діяч, педагог, ректор Києво-Могилянської академії (1795–1803).